Athenagoras ist der Name folgender Personen:
 Athenagoras von Athen (2. Jh. n. Chr.), Apologet und Kirchenvater
 Athinagoras (Patriarch) (1886–1972), Patriarch von Konstantinopel
 Athenagoras (Zimmermann), antiker Zimmermann